Villafáfila kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villafáfila (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villafáfila (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar